Permisivita může být:
všeobecně:
povolnost, otevřenost
ponechaní úplné svobody
v sociologii: porozumění a tolerance pro druhé bez kritických připomínek a odsuzujících komentářů a postupů; viz permisivita (sociologie)
v biologii: schopnost virem napadených buněk uskutečňovat genetický program nukleové kyseliny viru; viz permisivita (buňka)

Podobná slova
permitivita
permitance – Dielektrická vodivost, převrácená hodnota dielektrického odporu

Externí odkazy